Polska Federacja Karate – zarejestrowana 13 stycznia 2003 r. w Krakowie. Federacja zrzeszająca jeden styl walki Oyama Karate założonego przez Shigeru Oyama. W Polsce prezesem jest Jan Dyduch posiadający 8 Dan Oyama Karate.

Zarząd PFK 
Prezes – Jan Adam Dyduch
Wiceprezes – Eugeniusz Stanisławek
Wiceprezes – Aleksander Staniszew
Wiceprezes – Robert Sworek
Sekretarz – Stanisław Kamocki
Członek zarządu – Ireneusz Piwowarski
Członek zarządu – Andrzej Pikuła

Siedziba PFK 
Siedziba Polskiej Federacji Karate znajduje się w Krakowie przy ul. Szuwarowej 8/6.

Zobacz też 
Kyokushinkai

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona PFK
Oyama International Karate Federation

Polskie związki sportowe
Karate w Polsce